Ел Лимонарио има више значења:

 Ел Лимонарио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимонарио (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику